Cornwallis steht für:
 Earl Cornwallis, britische Adelsfamilie

Cornwallis ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Cornwallis, 1. Marquess Cornwallis (1738–1805), britischer General und Vizekönig von Indien
 Edward Cornwallis (1713–1776), britischer Armeeoffizier, Kolonialgouverneur und Politiker
 Fiennes Cornwallis, 3. Baron Cornwallis (1921–2010), britischer Peer
 George Cornwallis-West (1874–1951), britischer Offizier und Schriftsteller
 Jeremy Cornwallis, 4. Baron Cornwallis (* 1946), britischer Adliger
 William Cornwallis (1744–1819), britischer Admiral
 Wykeham Stanley Cornwallis, 2. Baron Cornwallis (1892–1982), britischer Offizier

Siehe auch:
 Cornwallis-Insel